Type V oder Typ V steht für:

 Cadillac Type V-63, Automodell der Marke Cadillac
 Renault Type V, Automodell der Marke Renault
 Type V, Fahrzeuggeneration der Wiener U-Bahn, siehe Triebwagen V (U-Bahn Wien)
 Typ V der Straßenbahn Frankfurt am Main, siehe Fahrzeuge der Straßenbahn Frankfurt am Main #V
 V-Asteroiden, Klasse von Asteroiden, siehe Asteroid #Die Zusammensetzung von Asteroiden

Baureihe V steht für:
 Baureihe V, Serie von Bussen von Yellow Coach, siehe Yellow Coach #Busse Baureihe V (1930–1936)